Васи́лий Арте́мьев:
 Артемьев, Василий Александрович — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1949).
 Артемьев, Василий Васильевич (1860—1929) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Артемьев, Василий Григорьевич (род. 1987) — российский профессиональный регбист.